Fersch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Fersch (* 1946), deutscher Skirennläufer
 Günther Fersch (* 1932), deutscher Stimmenimitator